Roy Porter (jazzmusicus) (1923-1998), Amerikaans jazzdrummer
 Roy Porter (historicus) (1946-2002), Brits historicus, met name bekend vanwege zijn werk over de geschiedenis van de geneeskunde